Vie privée est le titre de plusieurs films :
Vie privée, un film français réalisé par Walter Kapps en 1942 ;
Vie privée, un film français réalisé par Louis Malle, sorti en 1962.
Vie privée (Private Life), un film anglais réalisé par Abbe Robinson, sorti en 2006.
La Vie privée (), un film soviétique réalisé par Yuli Raizman, sorti en 1982
La Vie privée, un film français de Zina Modiano, sorti en 2005

Homonymie de titre